De Kondrasjin & Belov Cup 2021 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 3 september 2021 en 4 september 2021 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Zenit Sint-Petersburg, CSKA Moskou, Parma Perm en Nizjni Novgorod. Zenit won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2021